Guilford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Guilford Township (Illinois)
 Guilford Township (Indiana)
 Guilford Township (Iowa)
 Guilford Township (Kansas)
 Guilford Township (Ohio)
 Guilford Township (Pennsylvania)